Hällestads socken kan avse:

Hällestads socken, Skåne – en socken i Skåne i Torna härad
Hällestads socken, Västergötland – en socken i Västergötland i Gäsene härad
Hällestads socken, Östergötland – en socken i Östergötland i Finspånga läns härad